Earl McGraw es un personaje ficticio que aparece en varias películas de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, interpretado por Michael Parks.

Apariciones

Natural born killers (1994) 
En esta película de Oliver Stone el personaje aparece luego de la primera escena en un bar donde la pareja asesina a varias personas. Tarantino trabajo como colaborador de Stone en ella.

From Dusk Till Dawn (1996) 
El Rangers de Texas McGraw entra en una licorería donde, sin saberlo, se esconden los asesinos Seth y Richie Gecko. Antes de salir, McGraw es disparado en la cabeza por Richie, al creer erróneamente que el dependiente le había susurrado "ayúdenos". Esta es la única vez que el personaje muere.

Kill Bill (2003) 
En Kill Bill Vol. 1, Earl McGraw investiga la masacre ocurrida en la capilla de Two Pines, donde diez personas presuntamente han sido asesinadas. Pronto descubre que La novia, Beatrix Kiddo, todavía vive.

En Kill Bill: Volumen 2, Michael Parks también interpreta otro personaje, Esteban Vihaio.

Planet Terror (2007) 
En el segmento Planet Terror de Grindhouse, McGraw se ve obligado a matar a su esposa tras haberse convertido en una zombi, mientras Dakota, su hija, se refugia en su casa. McGraw no vuelve a aparecer hasta cerca del final de la película donde salva a Dakota al matar a su infectado marido, el Doctor Block.

Death Proof (2007) 
McGraw es la única persona que sospecha que el asesino en serie, Stuntman Mike, es el responsable de la muerte de Jungle Julia y otras tres chicas en Death Proof, aunque Mike es absuelto de los cargos al haber estado las chicas bebidas.

Enlaces externos 

Agentes del orden ficticios
Personajes de cine
From Dusk Till Dawn (series)

en:List of Kill Bill characters#Earl McGraw